Парамоновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Парамоновское сельское поселение — входит в Альменевский район

Орловская область
 Парамоновское сельское поселение — входит в Корсаковский район

Ростовская область
 Парамоновское сельское поселение — входит в Морозовский район